Шапе́ль () — многозначный термин.
 Шапель (шлем) ()
 Шапель (Царское Село) — павильон в Александровском парке города Пушкина

Фамилия 
Известные носители:
 Шапель (1626—1686) — французский поэт
 Ла Шапель, Венсан (ок. 1690—1745) — французский и голландский кулинар.
 Шапель, Аксель (род. 1995) — французский прыгун с шестом
 Шапель, Жорж де ла (1868—1923) — французский теннисист
 Шапель, Поль Эме (1802—1890) — французский драматург
 Шапель, Хенрик (1921—1954) — польский шахматист

См. также 
 Жаверлак-э-ла-Шапель-Сен-Робер
 Шампо-э-ла-Шапель-Помье
 Капеллина или шапель — общее название наиболее простого вида шлемов в виде металлических колпаков с полями

 Неоднозначности